Ангрі́, Анґрі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 60 км на північний схід від Нанта, 34 км на захід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 337 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 968,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Ангрі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ангрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара